Bundestagswahlkreis 288 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Waldshut (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Konstanz (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Wittenberg – Gräfenhainichen – Jessen – Roßlau – Zerbst (1990 und 1998)